Mauger ist der Name folgender Personen:

 Aaron Mauger (* 1980), neuseeländischer Rugby-Union-Spieler
 Nathan Mauger (* 1978), neuseeländischer Rugby-Union-Spieler
 Ivan Mauger (1939–2018), neuseeländischer Speedwayfahrer
 Mauger (Rouen) (11. Jahrh.), unehelicher Sohn von Richard II., Herzog der Normandie
 Mauger (Worcester) († 1212), Bischof von Worcester

Mauger ist außerdem Namensbestandteil zweier französischer Gemeinden:
 Lawarde-Mauger-l’Hortoy, siehe Liste der Gemeinden im Département Somme
 Le Mesnil-Mauger, siehe Liste der Gemeinden im Département Calvados

Sonstiges:
 Mauger-Nunatak, Nunatak in der Ross Dependency, Antarktika